Male kan have flere betydninger:
 Maleri - Som udsagnsord, "at male" i betydningen at påføre maling, enten som en håndværksmaler eller som kunstmaler.
 Male (kværne) - Som udsagnsord i betydningen at kværne et materiale (eksempelvis korn eller kaffe), se Male (kværne)
 Male (band) - et band
Malé - hovedstaden i republikken Maldiverne